Полицы — название населённых пунктов:

Украина 
 Полицы — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Полицы — село в Владимирецком районе Ровненской области.